Тефтель — многозначный термин:

 Тефтель (мн. ч. Тефтели) — блюдо.
 Тефтель — персонаж книги Николая Носова «Незнайка на Луне», лунный богач.